Kostecki ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Kostecki (* 1948), polnischer Konzertviolinist
 Dawid Kostecki (1981–2019), polnischer Boxer
 John Kostecki (* 1964), US-amerikanischer Segler
 Józef Kostecki (1922–1980), polnischer Schauspieler
 Wojciech Kostecki (* 1936), polnischer Schauspieler